Музей-мастерская — мемориальный музей, расположенный в мастерской художника или скульптора.

 Музей-мастерская А. С. Голубкиной — Москва.
 Музей-мастерская Налбандяна — Москва.
 Музей-мастерская З. К. Церетели — Москва (прижизненный музей).
 Музей-мастерская Ивана Кавалеридзе — Киев.
 Мемориальный музей-мастерская З. И. Азгура — Минск.
 Мемориальная мастерская А. В. Пантелеева — Вологда.

Список неполный.